The Lightning Bolt est un film muet américain réalisé par Wallace Reid sorti en 1913 :
 Lightning Bolt est un groupe américain de noise rock formé en 1994 ;
 Lightning Bolt est un album du groupe américain de rock Pearl Jam sorti en 2013.

Homonymie de titre